Trovato ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Trovato (* 1984), deutsch-US-amerikanischer Beatboxer und YouTuber, siehe Alberto (YouTuber)
 Gaetano Trovato (* 1960), italienischer Koch
 Gerardina Trovato (* 1967), italienische Sängerin

Siehe auch:
 Die Trovatos – Detektive decken auf